Olle Björling kan syfta på:

en svensk saxofonist, se vidare Olle Björling (musiker).
en svensk skådespelare i Hedebyborna, se vidare Olle Björling (skådespelare).
en svensk sångare, se vidare Olle Björling (sångare).